Malmö FF 2017 är Malmö FF:s 108:e säsong, deras 82:e i Allsvenskan och deras 17:e raka säsong i ligan.

Malmö FF slutade på första plats i Allsvenskan och vann sitt 20:e SM-guld. I Svenska cupen 2016/2017 åkte MFF ut i andra omgången mot Landskrona BoIS. I Svenska cupen 2017/2018 startade MFF i andra omgången mot FC Trollhättan, en match de vann med 4–1.

Spelare

Truppen

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Spelarstatistik

Allsvenskan

Ligatabell

Sammanställning av resultat

Resultat efter omgång

Matcher

Svenska cupen

2017/2018

Champions League

Andra kvalomgången

Malmö FF förlorade med sammanlagt 4–2.

Träningsmatcher

Referenser

2017
Fotbollssäsongen 2017 efter lag
Fotboll i Sverige 2017